Бука́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кумылженского района Волгоградской области.

Административный центр — станица Букановская.

История 
Букановское сельское поселение образовано 14 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1006-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава — Кошелева Елена Александровна

Телефон/факс: (84462) 6-51-47

Адрес администрации: 403424, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Букановская, ул. Мира, 32.

e-mail: bykanovka@rambler.ru

Известные люди 
 Попов, Харитон Иванович (1834—1925) — русский историк и благотворитель.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Кумылженского района